Taxisofőr, foglalkozás
 Taxisofőr (1976), Martin Scorsese filmje
 Taxisofőr (2017), Jang Hoon filmje